Э́ллисон (), или А́ллисон () — английская фамилия:
 Эллисон, Брейди (род. 1988) — американский стрелок из лука, серебряный призёр Олимпийских игр в Лондоне.
 Эллисон, Брук (род. 1978)
 Эллисон, Валентин Александрович (1880—?) — российский ученый, один из основоположников советского государственного пожарного надзора.
 Эллисон, Гортон Клеридж (1846—?) — английский органист и пианист.
 Эллисон, Джеймс (род. 1948) — американский иммунолог, специалист по иммунотерапии рака.
 Эллисон, Дженнифер (род. 1983) — английская актриса и певица, модель.
 Эллисон, Джереми (род. 1962) — американский программист.
 Эллисон, Джордж Эдвин (1878—1918) — последний британский солдат, убитый во время Первой мировой войны.
 Эллисон, Джун (1917—2006) — американская актриса, певица и танцовщица.
 Эллисон, Дэвид (род. 1983) — американский кинопродюсер и глава компании Skydance Productions.
 Эллисон, Кит Морис (род. 1963) — американский политик.
 Эллисон, Клифф (1932—2005) — британский автогонщик.
 Эллисон, Кристин (в замужестве Кристин Кэннон) — шотландская кёрлингистка.
 Эллисон, Кэтрин (род. 1957) — американская журналистка и писательница, лауреат Пулитцеровской премии.
 Эллисон, Малкольм (1927—2010) — английский футболист и тренер.
 Эллисон, Моуз (1927—2016) — американский джазовый и блюзовый пианист, певец и композитор.
 Эллисон, Ларри (род. 1944) — глава корпорации «Оракл».
 Эллисон, Майло (1890—1957) — американский бейсболист.
 Эллисон, Меган (род. 1986) — американский кинопродюсер.
 Эллисон, Мервин Арчдел (1909—1963) — ирландский астроном.
 Эллисон, Мэй (1890—1989) — американская актриса эпохи немого кино.
 Эллисон, Мэтт (род. 1983) — канадский хоккеист, нападающий.
 Эллисон, Первис (род. 1967) — американский баскетболист.
 Эллисон, Пол (род. 1941) — американский басист.
 Эллисон, Ральф (1914—1994) — афроамериканский писатель, литературовед и критик, эссеист, педагог.
 Эллисон, Уилмер (1904—1977) — британский теннисист и тренер.
 Эллисон, Уильям Фредерик Арчдел (1864—1936) — ирландский религиозный деятель, органист и астроном.
 Эллисон, Харлан (1934—2018) — американский писатель-фантаст и сценарист.
 Эллисон, Чейз (род. 1993) — американский актёр.
 Эллисон, Эдди (ум. 2007) — британский полицейский, сторонник легализации наркотиков.
 Эллисон, Эндрю (Энди; род. 1946) — британский музыкант.
 Эллисон, Эрика (род. 1984) — американская эротическая модель и актриса.
 Эллисон-Маккартни, Уильям (1852—1924) — британский политик ирландского происхождения.
 Эллисон, Ян (1909—1990) — канадский баскетболист.
 Эллисон, Янг Юинг (1853—1932) — американский писатель и газетный редактор.

Прочее 
 Штат Джорджия против Эллисон — процесс в Джорджии (США), по обвинению Д. Эллисон в преступлении, выразившимся в дозволении своей 15-летней дочери вступать в половые контакты в их доме.

См. также 
 Аллисон
 Элисон

Примечания